Спектральний аналіз — сукупність методів визначення складу (наприклад, хімічного) об'єкта, заснований на вивченні спектрів взаємодії речовини з випромінюванням.
 Спектральний аналіз — фантастичний бойовик 2016 року.